Шампионат Централне Америке и Кариба 1960. ( ) било је девето издање шампионата, фудбалског првенства Централне Америке и Кариба. Турнир је одржан на стадиону Педро Мареро у Хавани,  на Куби, од 14. до 29. фебруара 1960. године.

Земље учеснице 

 У "курзиву" дебитантске екипе.

Стадион

Финална табела

Резултати утакмица

Плеј−оф

Достигнућа

Голгетери

Референце

Спољашње везе 

Рсссф архива шампионата 1960
Рсссф архива шампионата 1960, детаљи